MADALINE ( — багато Adaline) — це штучна нейронна мережа, що складається із множини паралельних ADALINE, що становлять вхідний шар і один елемент у вихідному шарі. Для задач із багатьма вхідними змінними і однією вихідною, кожна вхідна змінна надходить до одного Adaline. Для задач із багатьма вихідними даними використовується необхідна кількість madaline паралельно.

Мережа madaline корисна для задач, які включають передбачення на основі багатьох входів, таких як прогноз погоди (Вхідні змінні: атмосферний тиск, різниця тиску, температура. Вихідні змінні: ймовірність дощу, хмарність).

З допомогою Madaline легше розв'язувати проблему нелінійної класифікації. Наприклад, мережа MADALINE, що складається із двох одиниць має обчислювальну потужність для розв'язання проблеми XOR.

Посилання 

 Paper co-authored by Widrow about MII

Нейронні мережі